Champniers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Champniers (Charente) im Département Charente
Champniers (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
Champniers-et-Reilhac im Département Dordogne